(ведёт бизнес под наименованием ) — Японское коммерческое телевидение с штаб-квартирой в выступающей префектуре Тиба. Является членом Японской ассоциации независимых телевизионных станций (Japanese Association of Independent Television Stations, JAITS).

Программы

Новости 
 Asamaru Just
 BBC News
 News Chiba 21

Спорт 
 Marines Night Game
 Kick-off J-leaue

Другое 
 Shiro-Kuro UN-JASH
 Karaoke grand prize 21
 Karaoke trial II
 Asakusa ochanoma yose(Rakugo Stage)

Аниме, транслировавшиеся ранее 

Телекомпании Японии
Компании, основанные в 1971 году
Телеканалы, запущенные в 1971 году